Lepeschinskaja ist der Familienname von: